Röntgenverordnung steht für:

 Röntgenverordnung (Deutschland)
 Röntgenverordnung (Schweiz)